Harter est un nom de famille d'origine germanique.

Nom de famille 

 Ali Harter (1984), chanteur américain de l'Oklahoma ;
 Carol Harter (1941),  présidente de l'université du Nevada à Las Vegas (1995-2006) ;
 Dick Harter (1930), entraineur de basket américain ;
 Dow W. Harter (1885-1971), homme politique américain, élu de l'Ohio à la Chambre des représentants des États-Unis ;
Edgar Harter (* 1946), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Kabarettist

 Frank Harter (1886-1959), joueur de baseball américain ;
 Gabriele B. Harter (1962), archéologue et auteure allemande ;
 J. Francis Harter (1897-1947), élu de l'État de New York à la Chambre des représentants des États-Unis ;
 J. Michael Harter (1979), chanteur de country américain, membre du groupe The Harters
 Jérémie Harter (1974), architecte français de la station Canal-du-Midi (métro de Toulouse) ;
 Josh Harter, connu sous le pseudonyme Chris Sabin (1982), catcheur américain ;
 Kaja Harter-Uibopuu (* 1968), historienne autrichienne
 Kathleen Harter (1946), joueuse de tennis américaine ;
 Konstantin Harter (1925–2013), joueur de hocket sur glace suisse
 Kurt Harter (1858–1936), homme politique allemand du parti conservateur DNVP
 Mathias Harter (1984), actuel maire de La Crosse, Wisconsin.
 Michael D. Harter (1846-1896), élu de l'Ohio à la Chambre des représentants des États-Unis ;
 Paul Harter (1887-1970), homme politique français ;
 Roy Harter (1973), compositeur de musique américain ;
 Victor Harter, pseudonyme de l'écrivain Gérard Buhr (1928-1988), acteur et écrivain français ;
 Ursula Harter (* 1958), historienne de l'Art allemande

Variante:

 Ulrich Härter (1925-2001), peintre allemand ;

Géographie 

 Harter Township est une des 12 communes (townships) du Comté de Clay (Illinois). Sa population est de 6 481 habitants.
 Harter Fell (Eskdale) est une montagne située dans l'ouest du Parc national du Lake District en Angleterre, entre les vallée d'Eskdale et de Duddon.
 Harter Fell (Mardale) est une montagne située dans l'est du Parc national du Lake District en Angleterre, près de la vallée de Mardale.
 Harter-Nunatak, Nunatak de l'Antarctique nommé ainsi en 1964 en hommage à Gene L. Harter, Météorologue sur la Station Little America V en 1957.

Musique 

 The Harters, groupe de musique country de l'Arizona

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien